Purgatory (anglicky očistec) může znamenat:

 Purgatory (americká hudební skupina) – americká thrash/power/speedmetalová kapela
 Purgatory (brazilská hudební skupina) – brazilská deathmetalová kapela
 Purgatory (německá hudební skupina) – německá deathmetalová kapela